Carpenter kan som auktorsförkortning betyda:

 Kenneth Carpenter
 Clarence Willard Carpenter
 Frank M. Carpenter
 G.D. Hale Carpenter
 George Herbert Carpenter
 Jerry H. Carpenter
 James S. Carpenter
 Kent E. Carpenter
 Philip Pearsall Carpenter
 William Benjamin Carpenter

Robotskapade auktorsförkortningar